Juan Lemus ist der Name folgender Personen:

* Juan Lemus (Fußballspieler, 1999) (Juan David Lemus Quintero; * 1999), kolumbianischer Fußballtorwart 
 Juan Carlos Lemus (* 1965), kubanischer Boxer
 Juan Manuel Lemus (* 1934), mexikanischer Fußballspieler